Kadri – forma estone del nome proprio di persona Caterina
Kadri – nome proprio di persona turco e albanese maschile
Blel Kadri – ciclista su strada francese